Marcusadorea är ett släkte av mossdjur. Marcusadorea ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Mossdjur
Marcusadorea